Місячний сарос 106 — серія місячних затемнень, в якій місяць перебував у вузлі, що сходить. Вона почалась 27 липня 595 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершилася 25 вересня 1893, коли місяць останній раз торкнувся її південного краю. Серія містила 73 затемнення, які відбувалися через кожні 18 років 11 днів, і тривала 1298 років.

Серія містила 27 повних затемнень від 5 червня 1118 до 24 березня 1587, 10 часткових перед повними від 17 лютого 938 до 25 травня 1100 і 9 часткових після повних від 3 квітня 1605 до 30 червня 1749.

Найдовшим у серії повним затемненням було 36-е, яке відбулось 09 серпня 1226 і тривало 99,6 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 106 

Місячні сароси